ASTA, voormalig theatergebouw in Den Haag
Asta Nielsen, naamgever van dit gebouw
 Asta (Rotterdam), voormalig theater/bioscoop in Rotterdam

 Zie ook
Åsta (doorverwijspagina), plekken in Scandinavië